Let It Go signifie « Laisse(r) aller » et peut faire référence à :

Épisode 

 , titre original du  de la  de The Bill Engvall Show ;
 , titre original du  de la 1 saison de Men of a Certain Age ;
 , titre original de Franchir le cap, 5 épisode de la 2 saison de Private Practice ;
 , pilote rejeté réalisé en 2012.

Musique

Album 

 , album de Stanley Turrentine sorti en 1966 ;
 , album des  sorti le  ;
 , album des Galactic Cowboys sorti le  ;
 , album de Tim McGraw sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , EP d' sorti en 2008 ;
 , album de Will Young sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album et DVD de Bill Burr sorti en 2010 ;
 , album de Heo Young-saeng sorti le  ;
 , EP de James Bay sorti le .

Chanson 

 Letitgo, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Nelly présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Grace Slick présente sur l'album Dreams sorti le  ;
 , chanson de Def Leppard présente sur l'album High 'n' Dry sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1984 ;
 , chanson des The Bangles présente sur l'album Different Light sorti en  ;
 , chanson de Krokus présente sur l'album Heart Attack sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de John Scatman présente sur l'album Everybody Jam! sorti le  ;
 , chanson de Ray J présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur le jeu vidéo Ollie King en 2004 ;
 , chanson de Great Big Sea présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kirk Franklin présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Melissa O'Neil présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Alesha Dixon présente sur l'album Fired Up sorti le  ;
 , chanson de Tim McGraw présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Keyshia Cole présente sur l'album Just Like You sorti le  ;
 , chanson du DJ australien  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Will Young présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Jacky Cheung présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Yuna Itō présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Nick Carter présente sur l'album  sorti le  et générique de  ;
 , chanson de Day26 présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Shinhwa présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Alexandra Burke présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Dragonette présente sur l'album  sorti le  ;
 , titre original de Libérée, délivrée chanson de Idina Menzel présente sur l'album La Reine des neiges sorti le  et bande son du film de La Reine des neiges sorti en 2013 ;
 , chanson de George Strait présente sur l'album Cold Beer Conversation sorti en 2015 ;
 , chanson de James Bay présente sur l'album  sorti le .
 , titre de Laidback Luke présent sur l'album Focus sorti en  ;

Voir aussi